Nadezhda Ivanova puede referirse a:
 Nadezhda Ivanova, esgrimidora soviética;
 Nadezhda Ivanova, gimnasta rusa.